Poppo I van Grabfeld, Frankische edelman (begin 9e eeuw)
 Poppo I van Würzburg (+961), bisschop van Würzburg (941-961)
 Poppo I van Istrië (+1044), markgraaf van Istrië (1012-1044)
 Poppo van Stavelot (978-1048), abt van Stavelot